Mangin est un ancien prénom français, fréquent en Lorraine depuis le Moyen Âge jusqu'au , variante de l'ancien prénom français Mengin, lui-même diminutif du prénom ancien . Mangin est également devenu un patronyme, fréquent dans l'est de la France.

Histoire et étymologie 
Mangin et  sont des hypocoristiques (diminutifs affectueux) par aphérèse (suppression de la première syllabe) du prénom ancien . Celui-ci est une variante lorraine de Dominique, issu du latin Dominicus, « qui appartient au Seigneur », de Dominus, « le Seigneur ». On trouve également fréquemment dans les registres paroissiaux des archives départementales lorraines antérieures au  Mengeon, prénom variante de Mengin, Mengeon étant aussi devenu un patronyme. Tous ces prénoms anciens ont disparu, mais persistent comme patronymes en Lorraine et dans tout l'est de la France, avec environ 160 variantes de Demenge (voir la liste complète sur l'article ). Le sud de la France compte également une quarantaine de patronymes, variantes de Dominique, très similaires à , comme Doumange ou Domergue (voir la liste complète sur l'article ). Le patronyme Demange a largement supplanté Demenge, comme Mangin a supplanté Mengin.

Sciences et techniques 
 Le miroir de Mangin, inventé en 1876 par l'officier français Alphonse Mangin, est un miroir formé par un ménisque divergent dont la surface ayant la moins forte courbure est traitée de manière à être réfléchissante, formant ainsi un miroir sphérique concave réfléchissant la lumière sans aberrations sphériques.

Culture et société

Cinéma 
 Mangin est le personnage principal du film Police de Maurice Pialat, sorti en 1985, un policier brutal et honnête interprété par Gérard Depardieu.
 Gertrude Mangin est un personnage du dessin animé Princesse Sarah, directrice d’un pensionnat de jeunes filles, et Amélia Mangin, sa sœur cadette.

Littérature 
 Mangin est un personnage du roman Jack d'Alphonse Daudet, au chapitre IV, La dot de Zénaïde, brigadier des douanes de Nantes.

Médias 
 Panique au Mangin Palace est une émission radiophonique de France Inter diffusée entre 2005 et 2010, animée par Philippe Collin et coécrite avec Xavier Mauduit.

Monuments 
 La caserne Mangin est une caserne de Mayence (Rhénanie-Palatinat, Allemagne), ainsi nommée par les Français pendant l'occupation française après la Seconde Guerre mondiale.

Anthroponyme

Prénom 
Le prénom Mangin a connu un pic de popularité au début du , en particulier dans le département français de la Moselle, avant de tomber en désuétude comme prénom à la fin du , au profit du patronyme Mangin, lui-même très fréquent dans toute la Lorraine, en particulier en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Il existe également le patronyme Mengin, plus rare.

Patronyme

Pays francophones 
 famille Mangin, une famille originaire de Nantes comprenant de nombreuses personnalités d'importance, notamment dans le domaine de la presse : 
 Charles Mangin (1721-1807), architecte français, il est l'origine de la famille Mangin :
 Louis-Victor Mangin (1752-1825), éditeur de journaux ;
 Théodore Mangin (vers 1779-vers 1853), directeur des postes, ami de nombreux compositeurs et personnalités ; 
 Amédée Mangin (1818-1879), marin français, inventeur de l'hélice Mangin à quatre ailes ;
 Arthur Mangin (1824-1887),  écrivain français de vulgarisation scientifique ;
 Charles-Victor Mangin (1787-1853), éditeur de journaux ;
 Victor Mangin (1819-1867), homme de lettres, journaliste et imprimeur nantais 
 Gabrielle Mangin,
 Maxime Giraud-Mangin (1869-), rédacteur en chef d'un journal républicain ;
 Marcel Giraud-Mangin (1872-1949), frère du précédent
 Evariste Mangin (1825-1901), frère de Victor, éditeur de journaux (Le Phare de la Loire) ;
 Mangin, charlatan, bonimenteur, marchand de crayon parisien, camelot de boulevard, personnage pittoresque, fantaisiste et insultant, avec Duchêne, l’arracheur de dents, sous le second empire (). Déguisé comme un soldat du Moyen Âge, il officiait le plus souvent place de la Bourse, de la Madeleine ou du Château d’eau. Il était parmi les célébrités de la rue, se produisant dans une voiture à deux chevaux, toujours flanqué de son compère Vert-de-Gris qui l’accompagnait à l’orgue de Barbarie, Mangin était devenu l’idole des titis.
 Alexis-Louis Mangin (1856-1920), prêtre canadien d'origine belge, fondateur des Servantes de Jésus-Marie ;
 Alphonse François Eugène Mangin (-), officier de l'armée française né à Mirecourt dans le département des Vosges et inventeur du miroir de Mangin ;
 Anatole Mangin (1792-1855), général français, oncle du général Léon Mangin ;
 Anthelme Mangin (1891-1942), soldat français amnésique de la Première Guerre mondiale et célèbre patient de psychiatrie ;
 Antoine Mangin d'Oins (1789-1844), homme politique français, officier d'état-major, conseiller général et député d'Ille-et-Vilaine ;
 Benoît Mangin (1988-), joueur de basket-ball français ;
 Claude Mangin (1786-1835), magistrat et préfet de police français ;
 Charles Mangin (1866-1925, petit-fils de Claude Mangin), général français ;
 Stanislas Mangin (1917-1986), résistant et haut fonctionnaire français, fils de Charles Mangin ;
 Georges Mangin (1873-1908, petit fils de Claude Mangin et frère de Charles Mangin), officier d'infanterie coloniale et explorateur français ;
 Clément Cyriaque de Mangin (1570-vers 1642), poète et mathématicien français ;
 David Mangin (1949-), architecte urbaniste français ;
 Édouard Mangin (1837-1907), musicien français ;
 Edward Mangin (1772-1852) écrivain et traducteur irlandais ;
 Floréale Mangin (1988-), syndicaliste lycéenne ;
 François-Ignace Mangin (1742-1809), architecte français ;
 Gregory Mangin (1907-1979), joueur américain de tennis ;
 Jean-Baptiste Mangin-Doins (1746-1839), général de brigade français ;
 Jean-Jacques Mangin (1949-), artiste peintre et sculpteur français ;
 Jean Nicolas Mangin (1744-1809), homme politique et député français ;
 Jean-Pierre Mangin (1761-1818), homme politique et député français ;
 Jean-Pierre Mangin (1937-), philatéliste français ;
 Joseph Émile Mangin (1867-1941), général de division français ;
 Joseph-François Mangin (1758-1818), architecte franco-américain connu pour avoir conçu entre autres l'Hôtel de ville de New York ;
 Léon Mangin (1822-1882) général français, neveu du général Anatole Mangin ;
 Léon-Ignace Mangin (1857-1900), jésuite français, missionnaire en Chine, martyr et saint ;
 Louis Mangin (1852-1937), botaniste français et directeur du Muséum national d'histoire naturelle de Paris ;
 Louis Émile Mangin (1871-..) général de division (Infanterie), grand officier de la Légion d'honneur 
 Marc Mangin (1957-), écrivain et photographe français, né à Fès (Maroc) ;
 Nicole Girard-Mangin (1878-1919), unique femme médecin affectée au front durant la Première Guerre mondiale ;
 Olivier Mangin (1967-), dessinateur de bande dessinée français ;
 René Mangin (1948-), homme politique et député français ;
 Serge Mangin (1947-), sculpteur français ;
 Théodore et Gaston Mangin (?-? et 1836-1905), deux frères aéronautes français (Ballon monté, 1870) ;
 Valérie Mangin (1973-), scénariste française de bandes dessinées.

Amérique du Sud 
  (né entre 1750 et 1790 selon les sources, mort vers 1862), lonco (chef d'une communauté) mapuche, groupe ethnique amérindien du Chili et d'Argentine. Fils du cacique Calvuqueo et d'une femme de la puissante famille Hueque, il naquit à Adencul dans la Province de Malleco au Chili. Il fut le père de Quilapán, son successeur. Il est connu pour son appui aux révolutions fédérales de 1851 et 1859. Il est également appelé Mañil, Manguin, Marguyn o Mañín (pour Mangin) et Bueno, Huenu o Wenu (pour Hueno).

Toponyme

Algérie 
 Mangin, ancien nom de la commune algérienne de El Braya dans la wilaya d'Oran ;

Canada 
 L'île Mangin, une île sur le lac McGregor (Québec), à  au nord de la capitale Ottawa ;
 Le , une montagne des montagnes Rocheuses à la limite entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, nommé en l'honneur du général Charles Mangin ;

États-Unis 
 la Mangin Street, une rue de Manhattan (New York) nommée en hommage à l'architecte franco-américain Joseph-François Mangin ;

France 
 la pointe Mangin, une pointe de l'île de Saint Barthélemy située au nord-est entre la pointe Milou et l'anse de Marigot ;
 plusieurs rues, nommées en hommage au général Charles Mangin :
 Avenue du Général-Mangin, Paris, 
 Rue du Général Mangin à Asnières-sur-Seine, Hayange, Jœuf, Saint-Avold, Sarreguemines, Thionville ;
 Rue Mangin à Metz, Moyeuvre-Grande, Thiaucourt-Regniéville ;
 une place et un quartier, nommés en hommage à Victor Mangin, homme de lettres, journaliste et imprimeur nantais :
 Place Victor-Mangin, une place de Nantes, située sur l'île de Nantes, en France ;
 Le micro quartier Beaulieu-Mangin, un quartier de l'Île de Nantes de la ville française de Nantes. Beaulieu est le nom alternatif de l'île ;
 le complexe sportif Mangin-Beaulieu
 La station Mangin, une station du tramway de Nantes, au croisement de la ligne 2 et de la ligne 3.

Notes et références 

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien